Cardillos de comer puede referirse a:
 El nombre común de la planta Scolymus hispanicus
 El nombre común de la planta Scolymus maculatus